Занкишиев — фамилия. Известные носители:
 Занкишиев, Алим Рамазанович (1982—2012) — террорист.
 Занкишиев, Казбек Кубадиевич (1992) — российский дзюдоист.